Жа́шківська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Жашків Черкаської області.

 Жашківська вулиця — вулиця у місті Золотоноша Черкаської області.
 Жашківська вулиця — вулиця у місті Київ.

Вулиці в Україні